Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno U.

Reference

U